Yunga (distrito)

 Nor Yungas — província boliviana
 Sud Yungas — província boliviana
 Camino a Los Yungas — estrada

Desambiguações de topônimos